

Geologia 
 Miniera – luogo o complesso industriale nel quale avviene l'estrazione di rocce e minerali di interesse industriale

Letteratura 
 La miniera – libro di Claudio Damiani, pubblicato nel 1997 dalla Fazi Editore

Musica 
 Miniera – brano musicale scritto da Bixio Cherubini e Cesare Andrea Bixio nel 1927 per Gabrè, riportato al successo nel dopoguerra da Luciano Tajoli, incisa in anni successivi da altri interpreti fra i quali Claudio Villa e Gian Maria Testa
 Miniera – album di Luciano Tajoli
 Una miniera – brano musicale del gruppo rock progressivo italiano New Trolls, pubblicato come singolo nel 1969

Pagine correlate 
Minieri